With buddy () — повсякденна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Ментайко».

Сюжет 
Хісаомі Сатоу, що працює на дому вебдизайнером, час від часу наґлядає за сусідським хлопчиком. Кента — непосидючий хлопчина і просто обожнює обнімашкі, це мимоволі будить у головному герої злочинні думки. І ось одного разу Кента запитує, віднайшовши таємну колекцію порно Сатоу, чи можуть двоє чоловіків займатися сексом..?

Кента завжди з Хісаомі, коли йоґо батьки на роботі. Малий постійно ліз обніматися, і це відкрило у Хісаомі дивні думки та бажання. А хлопці Хісаомі почали подобатися десь у віці Кента, хоча він любить старших за себе чоловіків… Та хлопчик Кента виявився досить непростим.

Персонажі 
 Хісаомі Сатоу — працює на дому вільним вебдизайнером. Високий, має темне волосся і темно-сині очі, ледь помітну борідку. Любить курити.
 Кента Хіракава — непосидючий хлопчина, сусід Хісаомі. Має коричневе волосся і очі.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Ментайко